У́мбрия () — регион Италии, большую часть которого занимает провинция Перуджа. 

Административный центр — город Перуджа. Площадь — 8456 км². Население —  (2013), причём около 650 тысяч проживают в провинции Перуджа.

История 

Регион назван в честь умбров, древнего италийского народа, который был поглощен экспансией римлян. Современные границы Умбрии были установлены в 1927 году, когда была создана провинция Терни и произошло отделение провинции Риети, которая была включена в Лацио.

Древняя Умбрия (ή Όμβριχή) была страной (краем) средней Италии, славившимся сильным скотом и плодами. В северо-западной её части омывалась Адриатическим морем, береговая полоса у моря называлась Галльское поле (ager Gallicus) и была приморской страной, в которой жили сеноны, а на севере река Рубикон отделяла страну от Циспаданской Галлии, на западе река Тибр отделяла страну от Этрурии, на юге и востоке река Нар отделяла страну от Сабинской области, а река Эзино (Aesis) от Пиценской области.

Физико-географическая характеристика 

Граничит на западе с Тосканой, на востоке с Марке и на юге с Лацио.

На западе Умбрии расположено озеро Тразимено, а на востоке горы: Умбро-Маркские Апеннины, там же на границе с Марке расположена высочайшая точка Умбрии — гора Ветторе высотой 2476 м. Самая низкая точка — 96 метров над уровнем моря расположена в провинции Терни на границе с Лацио в долине реки Тибр. Также в провинции Терни расположен водопад делле-Марморе, суммарная высота которого достигает 165 метров.

Климат 
Климат Умбрии — континентальный, с жарким летом и прохладной зимой. Впрочем, в западной части области климат более мягкий. В Перудже средняя температура января составляет +1,6 °С, июля +21,6 °С.

Административное деление 

Административно область Умбрия поделена на две провинции:

Экономика 

В 2018 году ВВП Умбрии составил , что приблизительно равно 1,1 % от ВВП Италии. 

ВВП на душу населения — , что значительно уступает североитальянским регионам, например в Ломбардии этот показатель равен .

Безработица в 2020 году составляла 8.2% 

Важные отрасли экономики — сельское хозяйство (оливки, виноград, табак), туризм, пищевая, легкая промышленность и черная металлургия.

Сельское хозяйство 
В Умбрии, в основном, выращивают маслины, виноград, пшеницу, подсолнечник, сахарную свеклу и табак.

Умбрия — крупнейший производитель табака в Италии.

В Норчии и Сполето собирают черный трюфель, по сборам которого Умбрия занимает одно из лидирующих мест в мире.

Промышленность 
В Терни расположен крупный металлургический завод , который производит нержавеющую сталь, стальные листы с органическим покрытием, трубы и поковки.

Пищевая промышленность 
 кондитерская представлена фирмой Нестле-Перуджина
 винодельческая, имеется множество мелких предприятий, 2 вина имеют статус DOCG: Монтефалько Сагрантино (красное) и Торгиано Россо Резерва (розовое). 
 маслобойно-жировая промышленность производит высококачественное оливковое масло
 мясная в Норчии, где производят ветчину «Прошутто ди Норча» и салями «Кораллина ди Норча»
 разлив минеральной воды

Легкая промышленность 
 в Умбрии производится искусственная замша «Алькантара»
 также Умбрия знаменита кашемиром, производимым фирмой «Брунелло Кучинелли»

Туризм 

В области развит внутренний туризм.

Основные туристические города Умбрии — Перуджа, Терни, Сполето, Губбио, Ассизи, Орвието и Нарни.

Примечания

Литература 
 
 А. В. Вышеславцев «Умбрия и живописные школы сев. Италии в 15 столетии», , 1885.

Ссылки